Esta é uma lista de Futebolistas do Vitória Futebol Clube (Setúbal)

Por temporada

2014-15
Atualizado no dia 16 de dezembro de 2015.

2016-17
Guarda-redes 12 Bruno Varela, 25 Diego Silva, 97 Diogo Ferreira, 1 L. Raeder, 88 Pedro Trigueira 
Defesa 4	Fábio Cardoso, 3 Frederico Venâncio, Gonçalo Duarte, 42 Luís Felipe, 21		Nuno Pinto, 2 Pedro Pinto, 20 T. Gorupec, 13 Vasco Fernandes
Médios - 27 André Pedrosa, 92 André Sousa, 6 Fábio Pacheco, 30 João Carvalho, 14	Mikel, 
8 Nenê Bonilha, 17 Thiago Santana
Médios - 19 A. Meyong, 7 Arnold Issoko, 11 Costinha, 36 Edinho, 24 João Amaral, 
10 		Nuno Santos, 23	Vasco Costa, 70	Zé Manuel.
Treinador: José Couceiro.

2017-18

Vitória Futebol Clube (Setúbal)